Hugh Fortescue (1665–1719) – brytyjski polityk, wieloletni parlamentarzysta z różnych okręgów
 Hugh Fortescue (1696–1751) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Clinton, 1. baron Fortescue
 Hugh Fortescue (1753–1841) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Fortescue
 Hugh Fortescue (1783–1861) – brytyjski arystokrata i polityk, Lord Steward 2. hrabia Fortescue
 Hugh Fortescue (1818-1905) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Fortescue
 Hugh Fortescue (1854–1932) – brytyjski arystokrata, polityk i sportowiec, 4. hrabia Fortescue
 Hugh Fortescue (1888–1958) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Fortescue

Zobacz też